Лусіне Закарян — вірменська оперна співачка.
 Мішель Тер-Закарян — вірменський футболіст, грав на позиції захисника, футбольний тренер.